Alexis Philonenko (1932-2018), historien de la philosophie français.
 Marc Philonenko (né en 1930), orientaliste et historien des religions français.